Elefante (o elefantes) puede referirse a:

Animales 
 Los elefantes, mamíferos proboscidios de la familia Elephantidae.
 El elefante africano (Loxodonta africana), una especie.
 El elefante asiático (Elephas maximus), otra especie.
 Los elefantes marinos (Mirounga), género de pinnípedos de la familia de las focas.
 Los pájaros elefante (Aepyornithidae), clado de aves paleognatas extintas no voladoras, endémicas de Madagascar.

Música 

 Elefantes (banda), grupo español de rock.
 Elefante (banda mexicana), de rock pop.
 Elefante (banda uruguaya), de rock.
 El elefante trompita, canción infantil.

Personas 
 «El hombre elefante», mote de Joseph Merrick (1862-1890).

Cine 
 El hombre elefante, película de 1980, basada en la historia de Joseph Merrick.
 Elefante, película estadounidense de 2003.

Lugares
 Isla Elefante, en la Antártida.
 Edificio Elefante, rascacielos en Tailandia.

Además
 Elefante (ajedrez), antigua pieza del ajedrez.
 Orden del Elefante, la más alta condecoración del Reino de Dinamarca.

Enlaces externos